Dreamville peut désigner :
 Dreamville Records un label discographique de hip-hop américain.
 une ville éphémère proche de Boom en Belgique, accueillant le festival Tomorrowland.